Ме́грега:

 Мегрега (река) — река в Карелии
 Мегрега (деревня) — деревня в Олонецком районе Карелии
 Мегрега (станция) — упразднённая железнодорожная станция на линии Лодейное Поле — Янисъярви